Der Wahlkreis Verden ist ein Wahlkreis zur Wahl des niedersächsischen Landtags. Er besteht aus dem Landkreis Verden ohne die Gemeinden Oyten und Ottersberg und umfasst somit die Städte Achim und Verden, die Gemeinden Dörverden, Kirchlinteln und Langwedel sowie die Samtgemeinde Thedinghausen.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Verden acht Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Dörte Liebetruth (SPD). Über die Landesliste zog zusätzlich Klaus Wichmann (AfD) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 61.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Verden sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Dörte Liebetruth (SPD). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 61.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Verden sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Adrian Mohr (CDU). Über die Landesliste zog zusätzlich Gero Clemens Hocker (FDP) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 61.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Mohr, Adrian" |Adrian Mohr
|42,4
|36,6
|-
| SPD
| data-sort-value="Liebetruth, Dorte" | Dörte Liebetruth
|39,6
|30,9
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Hofe, Erich von" |Erich von Hofe
|10,1
|15,3
|-
| FDP
| data-sort-value="Hocker, Gero Clemens" | Gero Clemens Hocker
|3,4
|9,8
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Steinmeyer, Ulrich" |Ulrich Steinmeyer
|2,7
|2,7
|-
| Piratenpartei
| data-sort-value="Bauer, Alexander Max" |Alexander Max Bauer
|1,8
|2,1
|-
| NPD || || ||0,9
|-
| Freie Wähler || || ||0,8
|-
| Die Freiheit || || ||0,4
|-
| Bündnis 21/RRP || || ||0,2
|-
| PBC || || ||0,2
|}
Die Wahlbeteiligung betrug 60,4 %.

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Verden acht Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Wilhelm Hogrefe (CDU).

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Hogrefe, Wilhelm" | Wilhelm Hogrefe
| 44,0
| 41,4
|-
| SPD
| data-sort-value="Dyck, Gerald-Otto" | Gerald-Otto Dyck
| 32,7
| 29,5
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Rater, Bärbel" | Bärbel Rater
| 7,8
| 9,0
|-
| FDP
| data-sort-value="Hocker, Gero Clemens" | Gero Clemens Hocker
| 6,0
| 8,5
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Heims, Rosemarie" | Rosemarie Heims
| 5,9
| 6,7
|-
| NPD
| data-sort-value="Hennig, Rigolf " | Rigolf Hennig
| 2,6
| 2,7
|-
| Tierschutzpartei
|
|
| 0,5
|-
| FAMILIE
|
|
| 0,4
|-
| PBC
| data-sort-value="Frohn, Gunnar" | Gunnar Frohn
| 0,4
| 0,4
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Munderloh, Joachim" | Joachim Munderloh
| 0,6
| 0,3
|-
| Volksabstimmung
|
|
| 0,2
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,2
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,2
|-
| ÖDP
|
|
| 0,0
|-
|}
Die Wahlbeteiligung lag bei 57,7 %.

Landtagswahl 2003 
Bei der Wahl 2003 trug der Wahlkreis die Wahlkreisnummer 53. Direkt gewählter Kandidat war Wilhelm Hogrefe (CDU).

Die Wahlbeteiligung lag bei 66,5 %.

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Verden)